Семейство Хофмейстера — небольшое семейство астероидов, расположенное в главном поясе. Семейство названо по имени крупнейшего астероида, этой группы — (1726) Хофмейстер. Семейство выделено Мильорини в 1996 году.

Возраст семейства составляет от 100 до 500 млн лет.

Крупнейшие астероиды этого семейства

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды
 Дамоклоиды
 Кентавры
 Аполлоны
 Амуры
 Атоны

Примечания 

Хофмейстер